El término Jakalteko es una palabra indígena que puede referirse a:
 Jakalteko: es una etnia indígena que se encuentran en Guatemala y México.
 Idioma jakalteko: es la lengua materna de la etnia Jakalteco.